La Polska Liga Koszykówki 2016-2017 è stata la 83ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio dello .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Shawn King,

Collegamenti esterni
  Sito ufficiale

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
2016-2017